Faza kwalifikacyjna w ramach rozgrywek Liga Europy UEFA (2010/2011).

I runda kwalifikacyjna 
Do startu w I rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych było 52 drużyn, z czego 26 było rozstawionych. Losowanie odbyło się 21 czerwca 2010 w Nyonie (godz. 13:00). Pierwsze mecze rozegrano 1 lipca, rewanże – 8 lipca 2010.

Pierwsze mecze

Rewanże

II runda kwalifikacyjna 
Do startu w II rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych było 80 drużyn, z czego 27 wywalczyło awans w I rundzie kwalifikacyjnej. Losowanie odbyło się 21 czerwca 2010 w Nyonie (godz. 13:00). Pierwsze mecze rozegrano 15 lipca, rewanże – 22 lipca 2010.

Pierwsze mecze

Rewanże

III runda kwalifikacyjna 
Do startu w III rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych było 70 drużyn (w tym 30 zwycięzców II rundy), z czego 35 było rozstawionych. Losowanie odbyło się 16 lipca 2010 w Nyonie (godz. 13:30). Ponieważ nie były jeszcze wówczas znane wyniki meczów II rundy, przyjęto założenie, że wszystkie rozstawione drużyny z II rundy wygrają swoje mecze, jeśli zaś nie – zwycięska drużyna nierozstawiona przejmuje współczynnik pokonanego. Pierwsze mecze rozegrano 29 lipca, rewanże – 5 sierpnia 2010.

 drużyny, które awansowały z II rundy kwalifikacyjnej

Pierwsze mecze

Rewanże

Runda play-off 
Do startu w rundzie play-off uprawnione było 74 drużyn (w tym 35 zwycięzców III rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy i 15 przegranych III rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów), z czego 37 było rozstawionych. Losowanie odbyło się 6 sierpnia 2010 w Nyonie (godz. 13:30). Pierwsze mecze rozegrano zostaną 19 sierpnia, rewanże – 26 sierpnia 2010.

 drużyny, które awansowały z III rundy kwalifikacyjnej

 drużyny, które odpadły w III rundzie kwalifikacyjnej do LM

Pierwsze mecze

Rewanże

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (2010/2011)

Przypisy 

Liga Europy UEFA (2010/2011)